P100 oder P 100 steht für:
 P100, Perzentil mit der Ordnung 100 %, Lagemaß in der Statistik
 P100-Reihe, Reihe von Sicherheitshinweisen, siehe H- und P-Sätze #P100-Reihe: Allgemeines
 FEPA Norm P100, Angabe für Schleifpapiere mit einer Korngröße von 100 Mesh (Einheit)
 P100 – Der Salomon Ultra, Königsdistanz des Berglaufes Pitz Alpine Glacier Trail
 Klassifikationsstufe für Atemschutzmasken in USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan
 Größenklasse der Norm EN 14961 für Hackschnitzel

Personenkraftwagen:
 Ford P100, zwei Pick-up-Modelle des Herstellers Ford
 Borgward P 100, Modell des Herstellers Borgward
 Wartburg P100, Prototyp des Herstellers Wartburg (Automarke)